Scheiner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Christoph Scheiner (1575–1650), tysk astronom
Julius Scheiner (1858–1913), tysk astronom

Tyska efternamn